Dolní Grunt může být dřívější název pro:

 Dolní Podluží, obec v okrese Děčín
 Dolní Údolí, osada města Zlaté Hory v okrese Jeseník
 Dolní Žleb (také Dolní Grunt nad Labem), místní část Děčína v okrese Děčín
 dřívější název lokality Dolní Žlíbek v obci Chvalkovice v okrese Náchod